Прошлогодняя чемпионка — Гарбинье Мугуруса — защищала свой титул, однако испанская теннисистка проиграла во втором круге бельгийке Алисон ван Эйтванк. Победительницей турнира стала теннисистка из Германии Анжелика Кербер, которая со второй попытки выиграла Уимблдонский турнир (в финале турнира 2016 года потерпела поражение от Серены Уильямс). Для немки этот титул стал третьим на турнирах Большого шлема. Серена Уильямс могла повторить рекорд Маргарет Корт по количеству побед на турнирах Большого шлема, но уступила в финале.

Общая информация 
На этом турнире могла развернуться борьба между Симоной Халеп, Каролиной Возняцки и Слоан Стивенс за первую строчку рейтинга WTA. Однако американка проиграла в первом круге, а датчанка выбыла во втором раунде. Таким образом, Симона Халеп сохранит звание первой ракетки мира.

После рождения ребёнка Серена Уильямс получила от организаторов 25-й номер посева, несмотря на то что находилась в рейтинге на 181-й строчке рейтинга на конец июня 2018 года.

Впервые в Открытой эре только две теннисистки из топ-8 рейтинга WTA дошли до третьего круга Уимблдонского турнира, а до четвертьфинальных матчей не дошла ни одна теннисистка из первых десяти сеянных.

Посев 

  Симона Халеп (третий круг)
  Каролина Возняцки (второй круг)
  Гарбинье Мугуруса (второй круг)
  Слоан Стивенс (первый круг)
  Элина Свитолина (первый круг)
  Каролин Гарсия (первый круг)
  Каролина Плишкова (четвёртый круг)
  Петра Квитова (первый круг)
  Винус Уильямс (третий круг)
  Мэдисон Киз (третий круг)
  Анжелика Кербер (титул)
  Елена Остапенко (полуфинал)
  Юлия Гёргес (полуфинал)
  Дарья Касаткина (четвертьфинал)
  Элизе Мертенс (третий круг)
  Коко Вандевеге (первый круг)

<ol start=17>
  Эшли Барти (третий круг)
  Наоми Осака (третий круг)
  Магдалена Рыбарикова (первый круг)
  Кики Бертенс (четвертьфинал)
  Анастасия Севастова (первый круг)
  Йоханна Конта (второй круг)
  Барбора Стрыцова (третий круг)
  Мария Шарапова (первый круг)
  Серена Уильямс (финал)
  Дарья Гаврилова (третий круг)
  Карла Суарес Наварро (третий круг)
  Анетт Контавейт (третий круг)
  Михаэла Бузарнеску (третий круг)
  Анастасия Павлюченкова (первый круг)
  Чжан Шуай (первый круг)
  Агнешка Радваньская (второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые